Emirado Danismendida foi um Estado islâmico no norte da Capadócia, na Anatólia, fundado por Danismende Gazi no último quarto do  e que existiu até 1178, quando o último emir,  , foi derrotado e o emirado conquistado pelo Sultanato de Rum dos turcos seljúcidas. Teve como capital Sivas e então Neocesareia.

Bibliografia 

 

Emirado Danismendida